Коралехо има више значења:

 Коралехо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коралехо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коралехо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коралехо (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралехо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Коралехо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коралехо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коралехо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику